Клепиков, Юрий Николаевич:
 Клепиков, Юрий Николаевич (род. 1986) — российский игрок в мини-футбол.
 Клепиков, Юрий Николаевич (род. 1959) — российский государственный деятель, председатель Белгородской областной Думы.
 Клепиков, Юрий Николаевич (1935—2021) — советский и российский кинодраматург, сценарист, актёр.